Coman ist der Familienname folgender Personen:
 Cornel Coman (1936–1981), rumänischer Schauspieler
 Dan Coman (* 1975), rumänischer Schriftsteller
 Dănuț Coman (* 1979), rumänischer Fußballspieler

 Florinel Coman (* 1998), rumänischer Fußballspieler
 Gigel Coman (* 1978), rumänischer Fußballspieler
 Gilly Coman (* 1960), britische Schauspielerin
 Ioan Coman (1908–?), rumänischer Skilangläufer
 Ion Coman (* 1926), rumänischer Militär, Politiker und Minister
 Katharine Coman (1857–1915), US-amerikanische Ökonomin und Sozialreformerin
 Kingsley Coman (* 1996), französischer Fußballspieler
 Marian Coman (* 1977), rumänischer Lyriker und Journalist
 Narcis Coman (* 1946), rumänischer Fußballspieler
 Nicolae Coman (* 1996), rumänischer Leichtathlet
 Otilia Valeria Coman (* 1942), bürgerlicher Name der rumänischen Dichterin und Bürgerrechtlerin Ana Blandiana
 Simion Coman (1880–1971), rumänischer Brigadegeneral
 Teodor Coman (1928–1996), rumänischer Politiker (PCR)
 Thomas Coman (1836–1909), US-amerikanischer Politiker

Coman ist der Name folgender Orte:
 Coman (Bacău), Dorf im Kreis Bacău (Rumänien)

Sonstiges:
 Mount Coman, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Koman